Weryny (ukr. Верини) – wieś na Ukrainie w rejonie czerwonogradzkim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Верини (Weryny) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żółkiewski